Dein Helfer in der Not (нем. «Твой помощник в беде») — пятый студийный альбом индастриал-метал группы Ost+Front.

История 
В мае 2020 года Патрик Ланге объявил, что уже два с половиной года работает над новым альбомом. Из-за пандемии COVID-19 и введённого на этом фоне карантина все концерты группы, начиная с марта 2020 года и далее, были отменены. Патрик использовал это время для того, чтобы как можно быстрее завершить работу над альбомом. 
26 июня 2020 года вышел первый сингл альбома Ikarus, а также был анонсирован альбом Dein Helfer in der Not. 17 июля 2020 года вышел второй сингл Schau ins Land. Группа опубликовала клипы на обе песни на YouTube-канале лейбла Out of Line.

Общая информация

Версии альбома 
Альбом был выпущен в виде компакт-диска, виниловой пластинки, распространялся также в электронном виде и имел ограниченное издание. В ограниченное издание входили компакт-диск, фляга, лицевая маска, набор для выживания, сертификат подлинности, подписанный участниками группы и бонусный CD-диск In der Hölle erfroren (нем. «Замерзший в Аду»), включавший три бонусных трека.

Обложка 
На обложке альбома изображены участники группы, сидящие за столом в углу бара. Фото было сделано в феврале 2020 года в музыкальном клубе Fabrik в городе Брухзаль.

Список композиций

Бонусные треки 

 Bluthund (нем. «Полицейская собака») — песня из «Adrenalin», предыдущего альбома Ost-Front.

Бонусный диск «In der Hölle erfroren»

Описание песен 
 Песня Geld Geld Geld является своеобразной критикой идеи всемогущества денег в современном мире. Конкретно, у лирического героя получается купить за деньги всё, кроме любви.
 В песне Schau ins Land отражается современная ситуация в Германии, где любое радикальное оппозиционное мнение преподносится обязательно в дурном свете.
 В песне Honka Honka рассказывается история немецкого серийного убийцы Фрица Хонки, который в период с 1970 по 1975 год убил 4 женщин в Западной Германии. Песня наполнена различными деталями из жизни Хонки — место, где маньяк подыскивал себе жертв, несчастный случай, благодаря которому преступника удалось поймать и даже фамилии убитых им женщин.
 Sex, Schnapps und Gewalt по сути является стандартной одой к разврату, насилию и дебошу, что нередко встречается в данном жанре.
 В песне Ikarus рассказывается легенда об Икаре.
 Was einmal war — песня про мать, которая не может успокоиться после потери собственного ребёнка.
 Песня Mein Eigentum рассказывает о паре садиста и девушки, влюблённой в него. Мужчина сильно издевается над своей половинкой, бьёт и унижает ее, но женщина не уходит от него, кажется, от большой любви, хотя на деле она уже просто не может жить иначе.
 Schwarzer Helmut про торговцев солнцезащитными очками на Майорке, их обычно называют Гельмутами. «Чёрный» потому что, как правило, Гельмуты родом из Африки.
 В песне Die Räuber рассказывается история, в которой девушку посылают в дом к головорезам, дабы они смогли изнасиловать и съесть её. Совершая свой чёрный замысел, разбойники не догадывались, что губят не ту девушку. Та, которой следовало стать жертвой, спряталась в их доме, а после ужасного пира сдала бандитов, после чего их казнили.
 Лирический герой песни Porco Dio — мужчина, который зависим от мастурбации и просмотра порнографии. Ему страстно хочется заниматься сексом с женщинами, но женщины, все как одна, воротят от него нос, поэтому другого выхода у него нет. Название песни является грубым итальянским ругательством, которое по смыслу переводится как «Чёрт подери» или «Твою мать». Дословно эта фраза переводится как «Бог-свинья».
 Песня Zaubertrank рассказывает про ведьму, пытающуюся приворожить к себе молодого человека с помощью зелья.
 Лирический герой песни Frauenzimmer — насильник, который пробирается в женские спальни.
 Песня Untermensch также является одой к недолюдям — в песне они показаны как жертвы, отшельники, которых не хочет принимать мир.
 В песне Viel Spaß beim Sterben рассказывается о дикой ненависти к педофилам и в подробностях описывается, как их следует наказывать.
 Песня Roter Bau похожа больше на карикатуру, чем на полноценную композицию — короткая, с очень низко настроенными гитарами и вокалом, напоминающим свиной визг. Слова в песне есть, однако смысла в них, по всей видимости, нет.

Примечания